Hohn (Bad Münstereifel), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hohn (Hohner Harde), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Höhn, plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts